Met arendsoog (of adelaarsblik) wordt doorgaans een scherpziend oog bedoeld.
 Arendsoog (kinderboekenserie), een Nederlandse jeugdboekenserie.
 Arendsoog (productiehuis), een Belgisch tv- en videoproductiehuis